Out There and Back — третий студийный альбом Пола ван Дайка в стиле транс, выпущенный в 2000 году на собственном лейбле ван Дайка Vandit, пластинка считается крупным достижением в данном музыкальном стиле.

Создание альбома частично было инспирировано фильмом Контакт.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2000 года
Альбомы Mute Records
Альбомы Пола ван Дайка